Parodie peut désigner :
 parodie, une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le style et le fonctionnement d'une œuvre ou une institution pour s'en moquer ;
 parodie, en littérature, le travestissement trivial, plaisant et satirique d’une œuvre littéraire.

Voir aussi 
 Parodie musicale, une copie, actuellement souvent satirique, de musique, de paroles ou d'un style musical
 Parodie de procès, une expression péjorative pour désigner un procès dont le verdict est déterminé à l’avance
 Parodie de religion, une parodie d'une religion, d'une secte ou d'un culte
 Parodie de chevalerie, une parodie de la chevalerie ou d'un chevalier
 La Parodie, une des premières pièces d'Arthur Adamov
 Parodies sur terre, une ancienne émission de télévision québécoise
 Liste de parodies de Harry Potter